TLP es una sigla que puede designar a: 
 Tactical Leadership Programme, organización militar internacional vinculada con la OTAN.
 Trastorno límite de la personalidad, un tipo de trastorno de la personalidad.